Русская диаспора («русское зарубежье») — сборное определение русского национального сообщества за пределами России. По состоянию на второе десятилетие XXI века за пределами России проживает около 20-30 млн этнических русских и их потомков (в зависимости от используемого понятия «этническая принадлежность»), большинство из которых проживает в странах бывшего СССР. Несмотря на социальные, экономические и политические изменения со времён СССР, по состоянию на 2021 год в Эстонии и соседней Латвии, русская диаспора в процентном отношении (около 24 %) составляет самый большой процент населения среди всех стран мира.

Самая большая в абсолютных числах заграничная русская община за пределами бывшего СССР находится в США и насчитывает около 3,1 млн человек. Следующие по величине русские диаспоры за пределами бывшего СССР находятся в Германии и Израиле: около 1,2 млн человек в Германии и около 1 млн человек в Израиле. За пределами бывшего СССР крупные русские общины есть в Канаде, Австралии, Аргентине, Бразилии, Мексике, Великобритании, Новой Зеландии, Уругвае — каждая насчитывает около нескольких сотен тысяч русских, имеющих хотя бы частичное русское происхождение. По состоянию на 2021 год, по оценкам ООН, за границей проживает более 10 миллионов выходцев из России; это третий по величине показатель в мире после Индии и Мексики.

В зависимости от контекста термин имеет как узкое, конкретное, так и широкое толкование. В некоторых странах под русскими подразумевают лишь гражданскую принадлежность и тогда русская диаспора может означать россиян. Либо русских считают всех, кто говорит на русском языке или знает русский язык, независимо от этнического происхождения, хотя для этого есть более правильное определение — русскоязычные.

Вопросами, связанными с поддержкой и защитой русской диаспоры за рубежом, занимаются Россотрудничество, Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Русские по странам и регионам

Численность диаспоры

См. также 
 Дискриминация русских на постсоветском пространстве
 Русофильство
 Русофобия
 Этнографические и субэтнические группы русских
 Русские в России
 Русский мир
 Русская эмиграция
 Программа возвращения соотечественников в Россию

Литература 

 Российская диаспора // Энциклопедический словарь «Конституционное право России». / Под общ. ред. В. И. Червонюка. — М.: Юридическая литература, 2002. — 432 с.
 Попов А. В. Российское православное зарубежье: История и источники. С приложением систематической библиографии. М.: Институт политического и военного анализа, 2005. — 619 c.

Ссылки 
 В Госдуму внесён закон об агентах «русского мира» // НГ, 19.09.2021

Примечания